Casia hace referencia a varios artículos:

Botánica
 El nombre vulgar o el nombre científico de varias especies vegetales:
Árbol de la casia (Cinnamomum cassia)
Casia virgiliana (Daphne cneorum)
Ácoro (Acorus calamus)
El género Cassia
Cassia fistula o casia purgante
Cassia javanica o casia de Java
Cassia javanica subsp. nodosa o casia nodosa

Lugares 
 Cascia, localidad y comune de la provincia de Perugia, región de Umbría, Italia.

Nombre propio
 Rita de Casia, santa italiana
 Kassia, poetisa bizantina
 Kasia Struss, modelo polaca
 El femenino de Casio

Nombres femeninos